Николай Шумейко:
 Шумейко, Николай Артемьевич (1921—1993) — Герой Советского Союза.
 Шумейко, Николай Максимович (1942—2016) — белорусский физик-теоретик.